Polish Wedding est une comédie dramatique américaine réalisée par Theresa Connelly en 1998. Elle a été diffusée au Festival du film de Sundance le , et à la Berlinale le .

Synopsis

Fiche technique

Distribution
 Claire Danes : Hala
 Adam Trese: Russell Schuster
 Jon Bradford : Sailor
 Lena Olin : Jadzia
 Ramsey Krull : Kris
 Gabriel Byrne : Bolek
 Daniel Lapaine : Ziggy
 Rachel Morrin : bébé de Ziggy et Sophie
 Rebecca Morrin : bébé de Ziggy et Sophie
 Mili Avital : Sophie
 Steven Petrarca : Witek
 Brian Hoyt : Kaz
 Christina Romana Lypeckyj : Kasia
 Peter Carey : Piotrus
 Rade Šerbedžija : Roman
 Kristen Bell : adolescente

Lien externe
 

Film américain sorti en 1998
Comédie dramatique américaine
Film avec une musique composée par Luis Bacalov
Film sur la grossesse de l'adolescente